Les  sont une famille éteinte et fossile de petits « reptiles » semi-aquatiques de l'ordre des Choristodera ayant vécu au Crétacé inférieur en Chine et au Japon.

Description 

Ce sont des animaux d'une longueur d'environ  à un peu moins d'un mètre, dont  pour le crâne.

Ce sont des choristodères plus primitifs que les néochoristodères plus tardifs comme les grands Simoedosaurus, Ikechosaurus ou encore le célèbre Champsosaurus. Leur crâne est beaucoup plus court et plus large surtout chez Monjurosuchus et moins adapté à la vie en milieu aquatique. Leurs fenêtres temporales sont fermées à la différence de certains autres choristodères basaux comme Cteniogenys.

Classification

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
†
Diapside du Crétacé inférieur
Paléontologie en Chine
Paléontologie au Japon
Taxon fossile décrit en 1940